

Sigle
 Piano urbanistico comunale
 Paris Université Club – società polisportiva francese

Codici 
 PUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Carbon County, Price (Utah), Stati Uniti

Altro 
 Codice PUC o PUK – codice di otto cifre che permette di sbloccare la SIM card nel caso si sia inserito per tre volte consecutive il codice PIN errato

Pagine correlate 
 Puch
 Puck 
 Puk